Gamaliel I – rabbino ebreo del I secolo
Gamaliel II – rabbino ebreo del I-II secolo
Gamaliel – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Gamaliele
Gamaliel – comune della contea di Monroe (Kentucky, Stati Uniti d'America)